War Babies – album degli Hall & Oates
War Babies – film del 1932
War Babies – singolo dei Simple Minds